Iordan este un râu  în Orientul Apropiat.

Iordan este totodată, și un nume de familie, care este folosit și ca prenume:

Nume
 Andrei Iordan
 Iorgu Iordan
 Veaceslav Iordan

Prenume
 Iordan Bărbulescu
 Iordan Chimet
 Iordan Datcu
 Iordan Iovkov
 Iordan Stratiev

Vezi și
 Iordana
 Valea Iordanului

Nume de familie românești
Prenume masculine românești